Села:
 Баланове — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Баланове — Миколаївська область, Очаківський район